Steyr může znamenat:

 Steyr (česky Štýr) – rakouské město ve spolkové zemi Horní Rakousy
 Okres Steyr-venkov – okres v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Steyr (řeka) – řeka v Horním Rakousku
 Steyregg – město v Horních Rakousích
 Steyregg (zámek) – zámek v Horních Rakousích
 SK Vorwärts Steyr – rakouský fotbalový klub

firmy
 Magna Steyr – rakouský automobilový výrobce
 Steyr Mannlicher – rakouský výrobce zbraní
 Steyr-Daimler-Puch – rakouský strojírenský podnik

automobily
 Steyr ADGZ – rakouské obrněné kolové vozidlo z roku 1931
 Steyr 120 – rakouský automobil vyráběný v letech 1935–1941
 Steyr-Puch 500 – městský vůz, který vyráběl rakouský výrobce Puch do roku 1975
 Steyr SK 105 Kürassier – rakouský lehký tank a stíhač tanků

zbraně
 8 mm Steyr – náboj se středovým zápalem, vyvinutý v Rakousku
 Roth–Steyr M1907 – rakouská pistole
 Steyr AUG – rakouská útočná puška 5,56 mm firmy Steyr Mannlicher
 Steyr Elite – varianta rakouské pušky Steyr Scout
 Steyr Scout – rakouská puška z roku 1998 firmy Steyr Mannlicher
 Steyr-Solothurn S1-100 – samopal německé konstrukce vyráběný v Rakousku
 Steyr SSG 69 – rakouská odstřelovací puška firmy Steyr Mannlicher

podobné
 Steyer